Ири́на Ермако́ва:
 Ермакова, Ирина Александровна (род. 1951) — русский поэт, переводчик.
 Ермакова, Ирина Владимировна (род. 1952) — российский биолог, исследователь влияния ГМО на организм.